Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale  Notre-Dame-de-Guadalupe en référence à Notre-Dame de Guadalupe :
 la  d’Anchorage aux États-Unis ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadeloupe de Basse-Terre en France, qui a pris le nom français ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe de Canelones en Uruguay ;
 la  de Ciudad Juárez au Mexique ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe de Dallas aux États-Unis ;
 la  de Dodge City aux États-Unis ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe d’Estância au Brésil ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe de Foz do Iguaçu au Brésil ;
 la  de Huajuapan de León au Mexique ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Guadalupe de Ponce à Porto Rico ;
 la cathédrale métropolitaine Notre-Dame-de-Guadalupe de Sucre en Bolivie ;
 le sanctuaire diocésain Notre-Dame-de-Guadalupe de Zamora de Hidalgo au Mexique.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

NotreDameGuadalupe
Guadalupe